Gonzalo Fernández de Burgos, conte di Castiglia dal 909 circa al 920
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1476-1557), uno storico e naturalista spagnolo

Pagine correlate 
Gonzalo Fernández de Córdoba (disambigua)